Evangeline steht für:

 Variante des Vornamens Evangelina
 Evangeline (Gedicht), Versepos des US-amerikanischen Dichters Henry Wadsworth Longfellow von 1847
 Evangeline (Louisiana), Ort in Acadia Parish, Louisiana, Vereinigte Staaten